Osoby o tym nazwisku:
 Éric Pichon – francuski kolarz szosowy
 Laurent Pichon – francuski kolarz szosowy
 Marinette Pichon – francuska futbolistka